58-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 29 июля по 8 августа 1984 года в многофункциональном спортивном комплексе «» в Лос-Анджелесе (США). В нём приняли участие 187 атлетов из 48 стран. Этот чемпионат был проведён в рамках соревнований по тяжёлой атлетике на XXIII летних Олимпийских играх. В отличие от олимпийского турнира помимо наград в сумме двоеборья разыгрывались также малые медали в отдельных упражнениях (рывке и толчке).

Медалисты

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Спорт в США в 1984 году
Международные спортивные соревнования в Лос-Анджелесе
Чемпионаты мира в США
Июль 1984 года
Август 1984 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в США